Схюрман () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Схюрман, Вил (род. 1943) — нидерландский политик.
 Схюрман, Карол (1934—2009) — нидерландский футболист.
 Схюрман, Катя (род. 1939) — нидерландская актриса и певица.
 Схюрман, Ресит (род. 1979) — нидерландский футболист.
 Схюрман, Толлин (1913—1994) — нидерландская легкоатлетка.
 Схюрман, Яри (род. 1997) — нидерландский футболист.